Beire (jongerentaal)
 Beire (Portugal)
 Beire (Spanje)
 Beire-le-Châtel, plaats in Frankrijk 
 Beire-le-Fort, plaats in Frankrijk